Parfondeval (Aisne)
 Parfondeval (Orne)